Смерч — многозначное слово:

 Смерч, торнадо — атмосферное явление, представляющее собой стремительный воронкообразный вихрь.

Наименование 
 «Смерч» — двухбашенная броненосная лодка, один из первых броненосцев Российского Императорского флота.
 «Смерч» — сторожевой корабль типа «Ураган», 1930 — 1948 годы.

Название

Техника 
 «Смерч» — реактивная система залпового огня (РСЗО)
 «Смерч» («Ураган-5Б-80») — РЛС для самолёта Ту-28
 «Смерч» — авиационный радиоприцел РП-С
 «Смерч» — реактивная бомбомётная установка РБУ-1000, РБУ-2500, РБУ-6000
 «Смерч» — водородно-кислородный разгонный блок 14С40 (проект).

Фильмы

См. также 
 Смерч-вихрь